Saint Saviour (Jersey)
 Saint Saviour (Guernsey)